Trinity Episcopal Cathedral bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Trinity Episcopal Cathedral (Arkansas), ID-Nr. 76000460
 Trinity Episcopal Cathedral (Florida), ID-Nr. 80000945
 Trinity Episcopal Cathedral (Iowa), ID-Nr. 74000811